KLH steht für:

 Keyhole Limpet Hemocyanin, ein Protein, siehe Schlitzschnecken-Hämocyanin
 Kreisliga Herren in Sportligen, siehe Kreisliga
 Kreuzlagenholz, siehe Brettsperrholz
 KLH (Unternehmen), ein US-amerikanisches Audiounternehmen

KLH